Le chant funèbre est une pièce de l'art littéraire, musical, cinématographique etc.
 La mort d'Orphée, stamnos attique à figures rouges, vers 470 av. J.-C. Musée du Louvre
 Sirène jouant un chant funèbre en Grèce , Mythe d'Er.
 Poterie Orphée jouant de la lyre parmi les guerriers thraces, vase attique, , .
 chants funèbres déclamés par des moines dans les Livres japonais de Heike monogatari .
 Le chant funèbre aux funérailles d'Iskandar, Muhammad Murad Samarqandi, 1556, Institut d'Orientalisme de Tachkent.
 Chant funèbre d'une mère sur la tombe de son fils mort pour la liberté , chanson anonyme écrite en 1793 au cours de la Révolution française.
 Chant funèbre (Magnard) œuvre pour orchestre d'Albéric Magnard 1895.
 Le chant funèbre de la Reine Moo, mythe de l'empire maya, (partition de Alice Dixon Le Plongeon) 1902.